Квеквескири () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Квеквескири, Владимир Сатович (1890 — ????) — герой социалистического труда (1948).
 Квеквескири, Даур Ларикович (род. 1998) — российский футболист.
 Квеквескири, Ираклий Анатольевич (род. 1990) — грузинский и российский футболист.
 Квеквескири, Ника (род. 1992) — грузинский футболист.
 Квеквескири, Заза (род. 1974) — грузинский футболист.